Португальсько-латинський словник (Vocabulário Português e Latino...) — фундаментальний 8-томний словник. Виданий у 1712–1721 роках у Коїмбрі, Португалія, в місцевому єзуїтському колегіумі. Автор — Рафаель Блюто. У 1727–1728 роках доповнений 2-ма томами. Згодом модернізуваний і розшириний Антоніу де Морайш-Сілвою, який створивши на його основі Dicionário da Língua Portuguesa (1789).

Видання 
 Vocabulario Portuguez e Latino… em 8 volumes, Coimbra, (1712-1721) e 2 volumes de Suplemento (1727-1728). O título completo era Vocabulario Portuguez, e Latino, Aulico, Anatomico, Architectonico, Bellico, Botanico, Brasilico, Comico, Critico, Chimico, Dogmatico, Dialectico, Dendrologico, Ecclesiastico, Etymologico, Economico, Florifero, Forense, Fructifero, Geographico, Geometrico, Gnomonico, Hydrographico, Homonymico, Hierologico, Ichtuologico, Indico, Ifagogico, Laconico, Liturgico, Lithologico, Medico, Musico, Meteorologico, Nautico, Numerico, Neoterico, Ortographico, Optico, Ornithologico, Poetico, Philologico, Pharmaceutico, Quidditativo, Qualitativo, Quantitativo, Rethorico, Rustico, Romano; Symbolico, Synonimico, Syllabico, Theologico, Terapeutico, Technologico, Uranologico, Xenophonico, Zoologico, Autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes, e latinos, e offerecido a ElRey de Portugual, D. Joaõ V, pelo Padre D. Raphael Bluteau. Descrito como obra de grande merecimento, que na época foi de enorme utilidade, verdadeiro serviço prestado ao país, ainda consultado por quem se interessa por estudos de literatura.

Томи 
 Vocabulario portuguez e latino... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712, Vol. 1. 
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 2. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 3. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 4. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 5. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 6. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 7. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 8. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 9. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 10. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 11. []
 Vocabulario portuguez e latino... Vol. 12. []

Посилання 
 Vocabulario Portuguez e Latino (усі томи) // Державна бібліотека Португалії

Латинські словники
Португальські словники